Радзынь-Хелминьски:

 Радзынь-Хелминьски — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Грудзёндзский повят.
 Радзынь-Хелминьски — гмина (волость) в Польше, входит в Грудзёндзский повят, Куявско-Поморское воеводство.